't Bat was in de Middeleeuwen de naam van de lage loswal en van een versterking van de vestingwerken, beide in de Nederlandse stad Venlo.

't Bat werd beschermd door een dubbele couvre-face dat werd doorsneden door het Keelgat. Hier legden in en na de middeleeuwen schepen aan, onder een versterking tussen de Maaspoort en de Lichtenbergtoren op de noordwestpunt van de vestingstad. Het bouwwerk boven de loswal bestond uit een halve maan met een tweetal geschutten. Het diende vooral ter bescherming van de monding van de haven bij de noordzijde van de Weerd.

Vestingwerk van Venlo